Wechs ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Wechs (1893–1970), deutscher Architekt
 Toni Gaßner-Wechs (1900–1956), deutsche Mundartdichterin

Siehe auch:
 Wex